Q-символ Похгаммера, который называется также сдвинутым q-факториалом, это q-аналог символа Похгаммера и определяется он как

,

при этом

по определению. Q-символ Похгаммера является главным строительным блоком в строительстве q-аналогов. Например, в теории  q-символ Похгаммера играет роль, какую играет обычный символ Похгаммера в теории .

В отличие от обычного символа Похгаммера, q-символ Похгаммера может быть расширен до бесконечного произведения:

Это аналитическая функция от q внутри единичного круга и может восприниматься как формальный степенной ряд от q.  Специальный случай

известен как  и играет важную роль в комбинаторике, теории чисел и теории модулярных форм.

Тождества 
Конечное произведение можно выразить через бесконечное:

что расширяет определение для отрицательных целых n.  Таким образом, для неотрицательного n имеем

и

Q-символ Похгаммера участвует во многих тождествах с q-рядами, в частности в бесконечном расширении рядов

и

,

которые являются частными случаями q-биномиальной теоремы:

Фридрих Карпелевич нашёл следующее тождество (см. статью Ольшанецкого и Рогова для доказательства):

Комбинаторная интерпретация 

Q-символ Похгаммера тесно связан с перечислительной комбинаторикой разбиений. Коэффициент при  в

равен числу разбиений m на не более чем n частей.

Поскольку это то же самое, что разбиение m на части, каждая из которых не превосходит n, получаем следующее тождество:

,
как в разделе выше.

Коэффициент при  в

равен числу разбиений числа m на n или n-1 различных частей.

Если удалить треугольное разбиение с n − 1 частями из такого разбиения, мы останемся с некоторым разбиением на не более чем n частей. Это даёт сохраняющее веса биекцию между множеством разбиений на n или n − 1 различных частей и множество пар, состоящих из треугольного разбиения, содержащего n − 1 частей, и разбиения на не более чем n частей. Это приводит к тождеству:

также описанному выше. 
Обратная (в смысле 1/f) функция для  возникает аналогичным образом как производящая функция для функции разбиения числа, , которая также разлагается в следующие два q-ряда:

Q-биномиальная теорема сама может быть доказана с помощью слегка большего использования похожих комбинаторных аргументов.

Соглашение о множественных аргументах 

Поскольку тождества, использующие q-символы Похгаммера, часто используют произведение многих символов, принято соглашение записывать произведение в виде одного символа с несколькими аргументами:

Q-ряды 

Q-ряд является рядом, в котором коэффициенты являются функциями от q, обычно в виде выражений с . Ранние результаты принадлежат Эйлеру, Гауссу и Коши. Систематичное изучение начал Эдуард Гейне (1843).

Связь с другими q-функциями 

Принимая во внимание, что 

мы определяем q-аналог числа n, известный также как q-скобка или q-число числа n, равным

Отсюда мы можем определить q-аналог факториала, q-факториал 

{|
|-
|
|
|-
|
||
|-
|
|
|-
|
|
|-
|
|
|}

Снова можно обнаружить, что обычный факториал равен пределу при q, стремящемся к 1. Это можно интерпретировать как число флагов в n-мерном векторном пространстве над полем с q элементами, а переход q в пределе к 1 даёт интерпретацию упорядочения как флага в векторном пространстве над .

Произведение отрицательных целых q-скобок можно выразить в терминах q-факториала следующим образом:

От q-факториалов можно перейти к определению q-биномиальных коэффициентов, известных также как  гауссовы коэффициенты,  гауссовы многочлены или гауссовы биномиальные коэффициенты, следующим образом

откуда легко видеть, что треугольник этих коэффициентов симметричен в том смысле, что  для всех .

Можно показать, что

Можно заметить из предыдущих рекурсивных отношений, что следующие варианты -биномиальной теоремы являются расширениями в терминах этих коэффициентов:

Можно получить q-аналог гамма-функции, называемый  и определённый как 

Функция сходится к обычной гамма-функции при q, стремящемся к 1 изнутри диска. Заметим, что 

для  любого x и 

для неотрицательных целочисленных значений n. Альтернативно, функцию можно взять как расширение q-факториала в системе вещественных чисел.

См. также

 
 
 Тета-функция Якоби
 Символ Похгаммера
 q-производная

Примечания

Литература

Ссылки
 
 
 
 
 

Теория чисел
Q-аналоги